Als Kabinett Ricasoli werden die folgenden Regierungen des Königreiches Italien unter Ministerpräsident Bettino Ricasoli bezeichnet: 
 Kabinett Ricasoli I, 2. Kabinett des Königreiches (1861–1862), historische Rechte 
 Kabinett Ricasoli II, 8. Kabinett des Königreiches (1866–1867), historische Rechte